Sezon 2010 Formuły 2 jest drugim sezonem tej serii wyścigowej po jej reaktywacji w 2009 roku. Sezon składa się z dziewięciu dwuwyścigowych rund. Rozpoczął się 17 kwietnia wyścigiem na torze Silverstone Circuit, a zakończył 19 września na torze Circuit Ricardo Tormo.

Regulacje

Punktacja 
 Miejsca 1-10 na mecie według skali punktowej 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Samochód 

 Nadwozie: konstrukcja skorupowa z kompozytu włókna węglowego
 Zawieszenie: z włókna węglowego
 Silnik: turbodoładowany, Audi 1,8, 420 KM z chwilowym zwiększaniem mocy do 480 KM
 Skrzynia biegów: półautomatyczna skrzynia biegów Hewland TMT, sześć biegów + wsteczny
 Hamulce: AP Racing
 Waga: 545 kg
 Koła: 13-calowe OZ Racing z przodu i z tyłu
 Opony: Avon (slick)

Opis sezonu

Kierowcy

Kalendarz

Rezultaty wyścigów

Zobacz też 
 Formuła 1
 GP2
 GP3

Przypisy 

2010 w sportach motorowych
Sezony Formuły 2